George Canning (politicus), Brits politicus  en premier (1770-1827)
 George Canning (touwtrekker), Brits olympisch touwtrekker (1889-1955)